Označení Praha-Radotín může mít některý z těchto významů: 
 Radotín, bývalá obec a město, od roku 1974 katastrální území a evidenční část hlavního města Prahy
 Praha 16, do 31. prosince 2001 Praha-Radotín, samosprávná městská část hlavního města Prahy, tvořená čtvrtí Radotín
 Praha-Radotín (nádraží), železniční stanice v Radotíně